Asure so lahko:

 Asure, božja bitja v budizmu
 Asure, demonska bitja v hinduizmu